Termenul „Imunitate” se poate referi la:

Imunitate în biologie
Imunitate în dreptul feudal
Imunitatea statului
 (în sens politic) : ansamblu de drepturi și privilegii de care se bucură anumite categorii de persoane; exemple: imunitate diplomatică, imunitate parlamentară.